Симфония № 3:
 Симфония № 3 (Айвз)
 Симфония № 3 (Альвен)
 Симфония № 3 (Бернстайн)
 Симфония № 3 (Бетховен) («Героическая») (1803—1804)
 Симфония № 3 (Бородин)
 Симфония № 3 (Брамс)
 Симфония № 3 (Брукнер)
 Симфония № 3 (Вайнберг)
 Симфония № 3 (Гайдн)
 Симфония № 3 (Глазунов)
 Симфония № 3 (Глиэр)
 Симфония № 3 (Гречанинов)
 Симфония № 3 (Гурецкий)
 Симфония № 3 (Дворжак)
 Симфония № 3 (Канчели)
 Симфония № 3 (Каретников)
 Симфония № 3 (Лютославский)
 Симфония № 3 (Малер)
 Симфония № 3 (Мартину)
 Симфония № 3 (Мендельсон)
 Симфония № 3 (Мийо)
 Симфония № 3 (Моцарт)
 Симфония № 3 (Мясковский)
 Симфония № 3 (Нильсен)
 Симфония № 3 (Онеггер)
 Симфония № 3 (Пендерецкий)
 Симфония № 3 (Прокофьев)
 Симфония № 3 (Пярт)
 Симфония № 3 (Рахманинов)
 Симфония № 3 (Римский-Корсаков)
 Симфония № 3 (Рубинштейн)
 Симфония № 3 (Сен-Санс)
 Симфония № 3 (Сибелиус)
 Симфония № 3 (Сильвестров)
 Симфония № 3 (Скрябин)
 Симфония № 3 (Уствольская)
 Симфония № 3 (Фибих)
 Симфония № 3 (Хачатурян)
 Симфония № 3 (Чайковский) (1875)
 Симфония № 3 (Шнитке)
 Симфония № 3 (Шостакович)
 Симфония № 3 (Шуберт)
 Симфония № 3 (Щедрин)
 Симфония № 3 (Шуман)
 Симфония № 3 (Элгар)
 Симфония № 3 (Энеску)

 003